Castronuevo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castronuevo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Castronuevo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar